Yongning ist

der Stadtbezirk Yongning (邕宁区) der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China, siehe Yongning (Nanning)
der Kreis Yongning (永宁县) der Stadt Yinchuan im Autonomen Gebiet Ningxia der Volksrepublik China, siehe Yongning (Yinchuan)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongning (Cangxi)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Autonomen Kreis Guanling in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yongning (Guanling)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Kreis Hui in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yongning (Hui)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) der Stadt Shishi in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yongning (Shishi)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Kreis Tonggu in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yongning (Tonggu)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) der Stadt Wafangdian in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Yongning (Wafangdian)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Stadtbezirk Wenjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongning (Wenjiang)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) der Stadt Yangchun in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yongning (Yangchun)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Autonomen Kreis Yanqi im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China, siehe Yongning (Yanqi)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Kreis Yanqing der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Peking, siehe Yongning (Yanqing)
die Großgemeinde Yongning (永宁镇) im Kreis Zhidan in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yongning (Zhidan)
die Gemeinde Yongning (永宁乡) im Kreis Hanyin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yongning (Hanyin)
die Gemeinde Yongning (永宁乡) der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongning (Jianyang)
die Gemeinde Yongning (永宁乡) im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yongning (Luxi)
die Gemeinde Yongning (永宁乡) im Autonomen Kreis Ninglang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yongning (Ninglang)
die Gemeinde Yongning (永宁乡) der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongning (Wanyuan)
die Gemeinde Yongning (永宁乡) im Kreis Zhuanglang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yongning (Zhuanglang)
das Straßenviertel Yongning (永宁街道) im Stadtbezirk Naxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongning (Naxi)
das Straßenviertel Yongning (永宁街道) im Stadtbezirk Pukou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yongning (Pukou)
das Straßenviertel Yongning (永宁街道) im Stadtbezirk Zengcheng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yongning (Zengcheng)
die Einwohnergemeinschaft Yongning (永宁社区) im Stadtbezirk Haitang der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Yongning (Haitang)
ein Fluss in China, siehe Yongning Jiang